Communostraca – hipotetyczny klad stawonogów obejmujący pancerzowce, Thecostraca i Tantulocarida.

Pancerzowce zajęły  siostrzaną pozycję względem Thecostraca i Tantulocarida w wynikach molekularnych analiz filogenetycznych Regiera i innych z 2005, Regiera i innych z 2010,  Rota-Stabelliego i innych z 2013 oraz w dwóch z czterech kladogramów uzyskanych w analizie von Reumonta i innych z 2012. Nazwę Communostraca dla kladu obejmującego pancerzowce, Thecostraca i Tantulocarida wprowadzili Regier i współpracownicy w pracy z 2010. W wynikach analiz Regiera i innych z 2005, Regiera i innych z 2010 oraz wspomnianych dwóch kladogramach uzyskanych przez von Reumonta i innych w 2012 grupą siostrzaną dla Communostraca były widłonogi, z którymi tworzyły one klad Multicrustacea. W analizie Rota-Stabelliego i innych z 2013 siostrzane dla Communostraca były Oligostraca.

W nowszych analizach filogenetycznych częściej pojawia się jednak alternatywy układ, w którym Thecostraca i Tantulocarida tworzą z widłonogami klad zwany Hexanauplia i dopiero tenże klad zajmuje pozycję siostrzaną względem pancerzowców. Takie wyniki zostały uzyskane w dwóch pozostałych kladogramach von Reumonta i innych z 2012 oraz w analizach: Oakleya i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2017 i Lozano-Fernandeza i innych z 2019. Hexanuaplia są powszechniej akceptowane. Użyte zostały w randze gromady w układach systematycznych stosowanych m.in. przez Catalogue of Life oraz World Register of Marine Species.

Przypisy 

Stawonogi